Ingham ist der Name mehrerer 

Personen:
 Albert Ingham (1900–1967), englischer Mathematiker
 Bernard Ingham (* 1932), britischer Journalist
 Billy Ingham (1952–2009), englischer Fußballspieler
 Dane Ingham (* 1999), australisch-neuseeländischer Fußballspieler
 Eileen Ingham (* 1954), britische Immunologin und Hochschullehrerin
 Keith Ingham (* 1942), britischer Jazz-Pianist und Bandleader des Oldtime Jazz
 Michael Ingham (* 1980), nordirischer Fußballspieler
 Oliver Ingham, 1. Baron Ingham (um 1287–1344), englischer Adliger, Beamter und Militär
 Peter Ingham (* 1941), australischer Geistlicher, Bischof von Wollongong
 Robert Ingham (1793–1875), britischer Politiker
 Samuel Ingham (1793–1881), US-amerikanischer Politiker
 Samuel D. Ingham (1779–1860), US-amerikanischer Politiker und Finanzminister
 Tony Ingham (1925–2010), englischer Fußballspieler
 William Ingham (1854–1923), britischer Botaniker (Moose)

Orte:
 Ingham (Lincolnshire) in Großbritannien
 Ingham (Norfolk) in Großbritannien
 Ingham (Ohio) in den Vereinigten Staaten
 Ingham (Queensland) in Australien
 Ingham (Suffolk) in Großbritannien

Sonstiges:
 Ingham-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Ingham Township
 Ingham County